

Cinema
Colorado – cortometraggio statunitense del 1915 diretto da Norval MacGregor
Colorado – film statunitense del 1921 diretto da B. Reeves Eason
Colorado – film statunitense del 1940 diretto da Joseph Kane

Geografia

Amministrativa 
Colorado – stato USA
Colorado – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Bastrop dello Stato del Texas
Colorado – comune brasiliano dello Stato del Paraná
Colorado – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
Colorado – distretto della Costa Rica nel cantone di Abangares
Colorado – distretto della Costa Rica nel cantone di Pococí

Fisica 
Colorado – altopiano negli Stati Uniti
Colorado – fiume nel Texas (Stati Uniti)
Colorado – fiume che nasce nel Colorado (Stati Uniti) e forma il Grand Canyon
Colorado – fiume nel sud dell'Argentina
Ghiacciaio Colorado – ghiacciaio nella Terra di Marie Byrd (Antartide)

Letteratura 
Colorado – romanzo di Louis Bromfield del 1947
Colorado (Centennial) – romanzo di James Albert Michener del 1974

Musica 
Colorado – album di Neil Young del 2019

Politica 
Partito Colorado – partito politico del Paraguay
Partito Colorado – partito politico dell'Uruguay

Televisione 
Colorado (Centennial) – miniserie televisiva statunitense prodotta dal 1978 al 1979
Colorado – gioco a quiz preserale di Raiuno del 1997-1998, condotto da Alessandro Greco e successivamente, col nome Colorado – Due contro tutti, da Carlo Conti
Colorado – trasmissione comica su Italia 1

Altro
Colorado – videogioco del 1990 per Amiga, Atari ST, PC
USS Colorado – classe di navi costruite dagli Stati Uniti
Chevrolet Colorado –  pick up prodotto dalla Chevrolet